Podczachy – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno
 Podczachy – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Pacyna